Патер ( «отец») — в римско-католических монастырях монах в сане диакона или иерея; также католический священник.
 Игнатий патер (1837—1908) — английский монах-бенедиктинец, пытавшийся вернуть монашество в англиканскую церковь.
 Патер Браун — католический священник, герой детективных рассказов Г. К. Честертона.

Фамилия 
 Патер, Жан-Батист (1695—1736) — французский художник эпохи рококо.
 Патер, Уолтер (1839—1894) — английский эссеист и искусствовед.

См. также 
 Виллер-Патер — коммуна во Франции.
 Пастер
 Пастор